The Woman Between (film van Miles Mander), een Britse dramafilm uit 1931 onder regie van Miles Mander
The Woman Between (film van Victor Schertzinger), een Amerikaanse dramafilm uit 1931 onder regie van Victor Schertzinger